Михаи́л Богатырёв:
 Богатырёв, Михаил Григорьевич (1924—1999) — советский художник.
 Богатырёв, Михаил Иванович (1923—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Богатырёв, Михаил Николаевич — депутат Верховного Совета СССР IV созыва.
 Богатырёв, Михаил Юрьевич (род. 1963) — русский поэт и художник.